Geoffroy Saint-Hilaire kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Geoffroy Saint-Hilaire
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire

Robotskapade auktorsförkortningar